Oehimigke ist der Name folgender Unternehmen:

 Oehmigke Verlag, 1784 anfangs in Küstrin eröffnete, 1790 nach Berlin umgesiedelte Sortimentsbuchhandlung mit angeschlossenem Verlag
 Oehmigke & Riemschneider, 1828 anfangs als Buchhandlung gegründete spätere Druckerei in Neuruppin, produzierte mehr als 10.000 meist vielfarbige Bilderbogen; 1953 verstaatlicht